Lo statunitense Pete Sampras è riuscito a difendere il titolo conquistato l'anno precedente battendo in 3 set lo statunitense Michael Chang per 6-1 6-4 7-6(3). Sampras con questo successo colleziona il suo 8º titolo del Grande Slam della carriera e riscatta un'annata che non l'aveva visto brillare particolarmente negli Slam. Il macth più duro del torneo è stato quello con Àlex Corretja ai quarti di finale, dove Pete ha manifestato dei sintomi di malessere con conati di vomito durante il tie-break del quinto set. La finale è durata 2 ore e Chang, alla sua quarta finale Slam in carriera, dopo la sorprendente vittoria del Roland Garros del 1989, la finale del 1995 e quella agli Australian Open 1996. Con questo successo Sampras incassa un assegno di $, a Chang ne vanno $.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 1996
ATP Tour 1996